Armata Bianca – Guardia Bianca in Russia durante la guerra civile russa
Guardia Bianca – Fazione anticomunista nella guerra civile finlandese.
Milizia volontaria anticomunista – Slovenia e Dalmazia, (Bela garda) durante la seconda guerra mondiale
La guardia bianca, romanzo di Bulgakov